Compensateur (aéronautique)
 Compensateur de dilatation